Sierra Morena (gebergte), een gebergte in Zuid-Spanje
 Sierra Morena (comarca), een comarca in de provincie Ciudad Real